Улица Культу́ры — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Культуры — улица в Колпине (Санкт-Петербург).
  — улица в Красном Сулине.
 Улица Культуры — улица в Нижнем Новгороде.
 Улица Культуры — улица в Челябинске.

Украина 
 Улица Культуры — улица в Харькове.

См. также 
 Бульвар Культуры (Екатеринбург)
 Площадь Культуры
 Проспект Культуры
 Культурный переулок (Владикавказ)